ŠKP Inter Dúbravka Bratislava (celým názvem: Športový klub polície Inter Dúbravka Bratislava) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Dúbravka.

Založen byl v roce 1946 pod názvem TKNB Bratislava. V roce 1962 byla první dvě mužstva převedena do TJ Slovnaft Bratislava, kvůli čemuž klub přišel o nejvyšší soutěž. V průběhu sezóny 2014/15 bylo mužské družstvo odhlášeno ze 4. ligy, jeho dosavadní výsledky byly následně anulovány. Do následující sezóny 2015/16 nakonec Dúbravka do svazových soutěží nepřihlásila ani zbylá mládežnické družstva.

Hřištěm klubu byl stadion ŠKP Inter Dúbravka s kapacitou 10 000 diváků.

Získané trofeje 

 1. československá fotbalová liga ( 1x )
 1958/59

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – TKNB Bratislava (Telovýchovný klub národnej bezpečnosti Bratislava)
 1948 – Sokol SNB Bratislava (Sokol Sbor národnej bezpečnosti Bratislava)
 1952 – Sokol ČH Bratislava (Sokol Červená hviezda Bratislava)
 1953 – ÚD ČH Bratislava (Ústredný dom Červenej hviezdy Bratislava)
 1956 – TJ ČH Bratislava (Telovýchovná jednota Červená hviezda Bratislava)
 1990 – ŠKP Bratislava (Športový klub polície Bratislava)
 1997 – fúze s FC Tatran Devín ⇒ ŠKP Devín (Športový klub polície Devín)
 2003 – FC ŠKP Dúbravka Bratislava (Futbalový club Športový klub polície Dúbravka Bratislava)
 2009 – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava (Športový klub polície Inter Dúbravka Bratislava)
 2015 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1953–1955: Přebor československé republiky
 1956–1962: 1. liga
 1962–1963: I. B trieda  – sk. ?
 1963–1964: I. A trieda  – sk. Jih
 1964–1965: Krajský přebor – sk. Západ
 1965–1968: Divize E
 1968–1969: Krajský přebor – sk. Západ
 1969–1973: Divize E
 1973–1976: 1. SNFL
 1976–1977: 2. liga
 1977–1980: 1. SNFL
 1980–1981: Divize – sk. Západ
 1981–1986: 2. SNFL – sk. Západ
 1986–1988: 1. SNFL
 1988–1990: 2. SNFL – sk. Západ
 1990–1993: 1. SNFL
 1993–2003: 2. liga
 2003–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2012–2014: Majstrovstvá regiónu 
 2014–2015: 4. liga  – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

FC ŠKP Dúbravka Bratislava „B“ 

FC ŠKP Dúbravka Bratislava „B“ byl rezervní tým bratislavského ŠKP. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2002 po odhlášení ze třetí nejvyšší soutěže.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1980: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1988–1993: Divize – sk. Bratislava
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2002: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 12. července 2009 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
ŠKP